81. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 14–15 lutego 1987 roku w holenderskim Heerenveen. Zawodnicy startowali na sztucznym torze na IJsstadion Thialf po raz czwarty (wcześniej w 1976, 1977 i 1980). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Złoto wywalczył reprezentant ZSRR, Nikołaj Gulajew, który pobił również rekordy świata na 1500 m i w wieloboju. Holender Leo Visser ustanowił rekord świata na 5000 m, a Norweg Geir Karlstad na 10000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 35 łyżwiarzy z 18 krajów. Sklasyfikowanych zostało 33.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1987 w sportach zimowych
1987 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen